Baggott ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Baggott (* 1963), Alternativmediziner und Autor

Siehe auch:
 Baggott Ridge, Gebirgskamm im ostantarktischen Mac-Robertson-Land